Минь-ди — имя некоторых китайских правителей:
 Минь-ди (III век — 318) — император династии Западная Цзинь
 Сяо Минь-ди (542—557) — император династии Северная Чжоу

См. также 
 Мин-ди